A 2019. évi Európa játékokon az íjászatban összesen 8 versenyszámot rendeztek. Az íjászat versenyszámait június 21. és 27. között tartották.

Eseménynaptár

Éremtáblázat

Érmesek

Férfi

Női

Vegyes

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon